Charles Sackville (1638–1706),  de Dorset, poète et courtisan anglais 
 Charles Sackville (1711-1769),  de Dorset, homme politique britannique